Juan Antonio Rodríguez Domínguez peut désigner :

Toponymes 
 Juan Antonio Rodríguez Domínguez : l'une des 2 paroisses civiles de la municipalité de Alberto Arvelo Torrealba dans l'État de Barinas ;
 Juan Antonio Rodríguez Domínguez : l'une des 12 paroisses civiles de la municipalité de Barinas dans l'État de Barinas

Homonymie de toponyme